Министр иностранных дел Бельгии (, , ) — министерский пост в федеральном правительстве Бельгии, который отвечает за внешнюю политику страны. Он один из глав федеральной общественной службы иностранных дел, внешней торговли и развития сотрудничества, более обычно известной, как ФОС иностранных дел, и является федеральной общественной службой Бельгии. ФОС была создана в соответствии с королевским указом 8 марта 2002, как часть планов первого кабинета Верхофстадта, чтобы модернизировать федеральную администрацию. Первое министерство иностранных дел было создано 25 февраля 1831, в период Бельгийской революции.

Министры иностранных дел Бельгии с 25 февраля 1831 
 Сильвен ван де Вейер — (25 февраля — 23 марта 1831);
 Жозеф Лебо — (28 марта — 10 июля 1831);
 Этьен де Соваж — (10 — 21 июля 1831);
 Феликс де Мюленер — (26 июля 1831 — 17 сентября 1832);
 Альбер Жозеф Гобле д’Альвьелла — (20 октября 1832 — 1 августа 1834);
 Феликс де Мюленер — (4 августа 1834—1836);
 Бартелеми Теодор де Тё де Мейландт — (1836 — 18 апреля 1840);
 Жозеф Лебо — (18 апреля 1840 — 13 апреля 1841);
 Камиль де Брией — (13 апреля 1841 — 16 апреля 1843);
 Феликс де Мюленер — (16 апреля 1843 — 19 июня 1845);
 Адольф Дешам — (30 июля 1845 — 12 августа 1847);
 Констан д’Оффшмидт — (12 августа 1847 — 28 сентября 1852);
 Анри де Бруккер — (31 октября 1852 — 2 марта 1855);
 виконт Шарль Вилэн XIII — (30 марта 1855 — 30 октября 1857);
 Адольф де Вриер — (9 ноября 1857 — 26 октября 1861);
 Шарль Рожье — (26 октября 1861 — 21 декабря 1867);
 Жюль Вандер Стишлен — (3 января 1868 — 16 июня 1870);
 барон Жюль Жозеф д’Анетан— (2 июля 1870 — 1 декабря 1871);
 граф Гийом д’Апремон Линден — (7 декабря 1871 — 11 июня 1878);
 Вальтер Фрер-Орбан — (18 июня 1878 — 10 июня 1884);
 барон Альфонс де Морё — (16 июня — 26 октября 1884);
 принц Мари Жозеф де Рике де Караман — (26 октября 1884 — 29 марта 1892);
 Огюст Беернарт — (29 марта — 31 октября 1892);
 граф Хендрик де Мероде-Вестерлоо — (31 октября 1892 — 25 мая 1895);
 Жюль де Бюрле — (25 мая 1895 — 11 января 1896);
 Жак Брассен — (11 января — 25 февраля 1896);
 Поль де Фавро — (25 февраля 1896 — 12 апреля 1907);
 Жюльен Давиньон — (1 мая 1907 — 18 января 1916);
 Эжен Байенс — (18 января 1916 — 4 августа 1917);
 Шарль де Броквиль — (4 августа 1917 — 1 января 1918);
 Поль Иманс — (1 января 1918 — 28 августа 1920);
 Леон Делакруа — (28 августа — 3 ноября 1920);
 Анри Жаспар — (20 ноября 1920 — 11 марта 1924);
 Поль Иманс — (11 марта 1924 — 5 апреля 1925);
 Альберик Рюзетт — (13 — 22 мая 1925);
 Эмиль Вандервельде — (17 июня 1925 — 21 ноября 1927);
 Поль Иманс — (22 ноября 1927 — 12 июня 1934);
 Анри Жаспар — (12 июня — 13 ноября 1934);
 Поль Иманс — (20 ноября 1934 — 19 марта 1935);
 Поль ван Зеланд — (25 марта 1935 — 26 мая 1936);
 Поль-Анри Спаак — (13 июня 1936 — 21 января 1939);
 Поль Иманс — (21 января — 21 февраля 1939);
 Эжен Судан — (21 февраля — 18 апреля 1939);
 Альбер Девез — (18 апреля — 3 сентября 1939);
 Поль-Анри Спаак — (3 сентября 1939 — 11 августа 1949);
 Поль ван Зеланд — (11 августа 1949 — 23 апреля 1954);
 Поль-Анри Спаак — (23 апреля 1954 — 13 мая 1957);
 Виктор Ларок (13 мая 1957 — 26 июня 1958);
 Пьер Виньи (26 июня 1958 — 25 апреля 1961);
 Поль-Анри Спаак (25 апреля 1961 — 19 марта 1966);
 Пьер Шарль Армель (19 марта 1966 — 26 января 1973);
 Ренаат ван Илсланде (26 января 1973 — 3 июня 1977);
 Анри Симоне (3 июня 1977 — 18 мая 1980);
 Шарль-Фердинанд Нотом (18 мая 1980 — 17 декабря 1981);
 Лео Тиндеманс (17 декабря 1981 — 19 июня 1989);
 Марк Эйскенс (19 июня 1989 — 7 марта 1992);
 Вилли Клас (7 марта 1992 — 10 октября 1994);
  (10 октября 1994 — 22 марта 1995);
 Эрик Дерик (22 марта 1995 — 12 июля 1999);
 Луи Мишель (12 июля 1999 — 20 июля 2004);
 Карел де Гухт (20 июля 2004 — 17 июля 2009);
 Ив Летерм (17 июля 2009 — 25 ноября 2009);
 Стевен Ванакере (25 ноября 2009 — 6 декабря 2011);
 Дидье Рейндерс (6 декабря 2011 — 30 ноября 2019);
 Филипп Гоффен (30 ноября 2019 — 1 октября 2020);
 Софи Вильмес (1 октября 2020 — 15 июля 2022).
 Хаджа Лабиб (15 июля 2022 — по настоящее время).

Примечания 

Бельгия

Внешняя политика Бельгии